Uniwersytet Wiktorii w Wellingtonie
 Uniwersytet Wiktorii w Manchesterze
 Uniwersytet Wiktorii w Melbourne
 Uniwersytet Wiktorii w Toronto (Victoria University in the University of Toronto)